Джейми Ли Киршнер (, род. 23 августа 1981) — американская актриса, певица и танцовщица.

Биография 
Киршнер родилась в Германии, но выросла в Кларксвилле, штат Теннесси. Она окончила Нью-Йоркский университет, а в 2005 году дебютировала с одной из центральных ролей в международном туре бродвейского мюзикла Rent. Ранее она появилась в роли одной из танцовщиц в видео Бейонсе «Work It Out».

Киршнер известна благодаря своим ролям на телевидении. Она снялась с Тейлор Шиллинг и Мишель Трахтенберг в медицинской драме NBC «Милосердие» в 2009—2010 годах. Она также имела регулярные роли в недолго просуществовавших сериалах «Просто юристы» (The WB, 2005) и «Доктор мафии» (Fox, 2012—2013), а также была гостем в «Спаси меня», «C.S.I.: Место преступления», «Кукольный дом» и «Необходимая жестокость». В 2014 году, Киршнер получила регулярную роль в прайм-тайм мыльной опере ABC, «Только для членов». Шоу было закрыто каналом до выхода в эфир. В 2015 году она смогла получить ведущую женскую роль в пилоте The CW «Умершие люди».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета